Teruel – miasto w Hiszpanii
 Teruel – comarca w Hiszpanii
 Teruel – prowincja w Hiszpanii
 Teurel – miasto i gmina w Kolumbii
 Michael Teruel – filipiński narciarz alpejski, olimpijczyk
 Teruel – hiszpańska samobieżna wyrzutnia rakiet kal. 140 mm

Zobacz też:
 Teruel – stacja kolejowa w Teruel
 Teruel – lotnisko w Teruel
 Elektrownia w Teruel
 Bitwa o Teruel – epizod z hiszpańskiej wojny domowej